Schlagnitweit ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Schlagnitweit (1881–1922), österreichischer Landwirt und Politiker (CS)
 Markus Schlagnitweit (* 1962), österreichischer Priester und Sozialwissenschaftler 
 Silvia Schlagnitweit (* 1978), österreichische Judoka

Siehe auch:
 Schlagintweit